Localidades:

 Arona, municipio español de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Canarias).
 Arona, comuna italiana de la provincia de Novara.
 Arona, localidad del estado de Pensilvania, EE. UU..

Personas:

 Danilo Arona, escritor italiano

Vehículos:

SEAT Arona, SUV de la marca española.